O Receptor AT3 é uma proteína da membrana celular, componente do sistema renina angiotensina aldosterona. Ainda não tem seus agonistas, antagonistas e funções bem elucidados. Foi identificado inicialmente em células de Neuroblastoma de ratos.

Fisiologia do sistema circulatório
Sistema renina-angiotensina-aldosterona